Rowan Companies ist ein britisches Unternehmen mit Firmensitz in London und operativer Hauptzentrale in Houston, Texas. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 enthalten. Rowan Companies wurde 1923 gegründet und verlegte 2012 seinen Sitz von den USA nach Großbritannien. Rowan Companies betreibt Erdölbohrtürme- und plattformen und produziert Maschinen- und Ausrüstungsgegenstände zur Erdölförderung. Rowan Companies ist in den Vereinigten Staaten, am Golf von Mexiko, an der östlichen kanadischen Küste sowie im Nahen Osten und in der Nordsee tätig.

Die wichtigsten Kunden im Jahr 2015 waren Saudi Aramco, ConocoPhillips und Anadarko Petroleum.

2000 wurden der Spülpumpenhersteller Ellis Williams Company übernommen. Anfang 2002 erwarb Rowan die Firma Oilfield-Electric-Marine. Die Tochtergesellschaft LeTourneau Technologies (gegründet von R. G. LeTourneau) wurde 2011 an Joy Global verkauft.

Im April 2019 fusionierte Rowan Companies mit Ensco plc. und erhielt anschließend den Namen Ensco Rowan.

Flotte 
Rowan besitzt 4 Tiefwasser-Bohrschiffe und eine Reihe von Hubinseln:

Einzelnachweise 

Unternehmen (London)
Unternehmen (Houston)
Mineralölunternehmen (Vereinigte Staaten)